Dobrodružství může být:

 v obecném významu série neobvyklých a vzrušujících zážitků

 v literatuře

 Dobrodružství Andráse Jelkyho – dobrodružný historický román Lajose Hevesiho z roku 1872
 Dobrodružství Arthura Gordona Pyma nebo Příběhy Arthura Gordona Pyma – román Edgara Allana Poea z roku 1837
 Dobrodružství Huckleberryho Finna – román Marka Twaina z roku 1884
 Dobrodružství kapitána Hatterase – román Julese Verna z roku 1864
 Dobrodružství kapitána Žvanilkina – humoristický dobrodružný román Andreje Sergejeviče Někrasova z roku 1937
 Dobrodružství malého Indiána – dobrodružný román Vladimíra Šustra z roku 1956
 Dobrodružství opeřeného hada – dobrodružný román Pierra Gamarry z roku 1961
 Dobrodružství pernikářského tovaryše – román Renate Krügerové z roku 1983
 Dobrodružství Toma Bombadila nebo Příhody Toma Bombadila – básnická sbírka J. R. R. Tolkiena publikovaná v roce 1962
 Dobrodružství Toma Sawyera – román Marka Twaina z roku 1876
 Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů v jižní Africe – román Julese Verna z roku 1872
 Dobrodružství v Zemi nikoho – kniha Jaroslava Foglara z roku 1969
 Alenčina dobrodružství v podzemní říši nebo Alenka v říši divů – kniha Lewise Carrolla z roku 1865
 Alenčina dobrodružství – knižní sci-fi cyklus Kira Bulyčova 1965 až 2003
 Knihy odvahy a dobrodružství – edice dobrodružné literatury nakladatelství Albatros
 Neobyčejná dobrodružství Arsèna Lupina – knižní cyklus Maurice Leblanca z let 1907 až 1939
 Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera – román Julese Verna z roku 1894
 Pinocchiova dobrodružství – román Carla Collodiho z roku 1883
 Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy – román Julese Verna z roku 1919
 Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela – dobrodružný historický román Miloše Václava Kratochvíla z roku 1954
 Saturninova dobrodružství – románová trilogie Gastona Lerouxe
 Stínadelská trilogie – první souhrnné vydání románů Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta
 Tisíc a jedno dobrodružství – kniha povídek Adolfa Branalda z roku 1955
 Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye – román Michaela Chabona z roku 2000
 Záhadné dobrodružství velrybářské lodi – román Julese Verna z roku 1901

 v kinematografii

 Dobrodružství Barona Prášila – britský dobrodružný film z roku 1988
 Dobrodružství Chéri-Bibiho – americký film z roku 2011
 Dobrodružství je dobrodružství – francouzsko-italský dobrodružný film z roku 1972
 Dobrodružství kriminalistiky – československý televizní seriál z let 1989 až 1993
 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana – americký animovaný film z roku 2014
 Dobrodružství pavoučka Štěstíka – československý animovaný televizní seriál z roku 1983
 Dobrodružství pirátů v zeleninové zemi - americký animovaný film z roku 2002
 Dobrodružství pod vrbami – český animovaný televizní seriál z roku 1996
 Dobrodružství Poseidonu – americký akční film z roku 1972
 Dobrodružství Priscilly, královny pouště – australský film z roku 1994
 Dobrodružství rabína Jákoba – francouzsko-italská komediální film z roku 1973
 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla – americký fantasy film z roku 2000
 Dobrodružství s jaguáry – britský televizní seriál z roku 2008
 Dobrodružství Sáry Jane – britský televizní seriál z let 2007 až 2011
 Elektronkova dobrodružství – sovětský seriál z roku 1979
 Félixova dobrodružství – francouzský film z roku 2000
 Krtkova dobrodružství nebo O krtkovi – volná série animovaných filmů Zdeňka Milera z let 1957 až 2002
 Lady a Tramp II: Scampova dobrodružství – americký animovaný film z roku 1955
 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy – maďarský televizní seriál z roku 1969
 Sharpay a její báječné dobrodružství – americký film z roku 2011
 101 dalmatinů II: Flíčkova londýnská dobrodružství – americký animovaný film z roku 2003
 Tintinova dobrodružství – animovaný film z roku 2011
 Velké dobrodružství prasátka Wilbura – Šarlotina pavučinka 2 – americký animovaný film z roku 2003
 Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina – česko-italsko-francouzsko-britsko-ruská filmová komedie z roku 1993

 komiksy

 Asterixova dobrodružství nebo Asterix – francouzská komiksová série
 Kruanova dobrodružství – český komiks z let 1975 až 1976
 Tintinova dobrodružství – belgická komiksová série

Související články 

 Dobrodružná literatura

Externí odkazy